Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1994. Соревнования по прыжкам с трамплина проходили на XVII зимних Олимпийских играх на лыжном трамплине «Лисгардсбаккен» в Лиллехаммере. Было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили с 20 по 25 февраля.

Результаты

Нормальный трамплин

Большой трамплин

Командный турнир на большом трамплине 
Японцы лидировали перед заключительным прыжком Харады со значительным преимуществом, на Масахико прыгнул на 25 метров ближе, чем в первом раунде, и чемпионами стали немцы.

Участвующие страны 
19 стран приняло участие в прыжках с трамплина. Белоруссия, Чехия, Грузия, Казахстан, Россия, Словакия и Украина были дебютантами этих соревнований.

Ссылки 
Sports-Reference — 1994 Olympics — Ski jumping 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1994
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
Прыжки с трамплина в Норвегии